Павлівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Павлівська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Павлівська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Павлівська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Павлівська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Павлівська волость — Старобільського повіту Харківської губернії;
 Павлівська волость — Сумського повіту Харківської губернії;
 Павлівська волость — Єлизаветградського повіту Херсонської губернії;
 Павлівська волость — Мглинського повіту Чернігівської губернії.